Pulau Damar is verzamelnaam voor de onderstaande twee Indonesische eilanden, die deel uitmaken van de Duizendeilanden:
Pulau Damar Besar
Pulau Damar Kecil